Thomas Platter peut désigner :

 Thomas Platter le Vieux (1499-1582), humaniste suisse
 son fils, Thomas Platter le Jeune (1574-1628), botaniste et médecin suisse